Die Liste der National Historic Landmarks in Massachusetts enthält die als National Historic Landmark (NHL) in das National Register of Historic Places in Massachusetts eingetragenen Objekte, Distrikte, Bauwerke oder ähnliche Strukturen des Bundesstaats. Allein auf dem Stadtgebiet von Boston sind rund 60 Objekte als NHL deklariert, weshalb sie in einer eigenen Liste aufgeführt sind. Insgesamt sind in Massachusetts knapp 190 Einträge verzeichnet, was der zweithöchste Wert nach New York in den gesamten Vereinigten Staaten ist.

Außerhalb von Boston führt Cambridge mit 19 Einträgen die Reihenfolge an, während bei den Countys das Middlesex County mit 43 Einträgen an erster Stelle steht. Jedes County in Massachusetts verfügt über mindestens ein NHL, wobei das Franklin County mit genau einem Eintrag (Old Deerfield Historic District) an letzter Position zu verzeichnen ist.

Die Auszeichnung als NHL hat unterschiedliche Gründe. Einige Objekte wurden wegen ihres Alters aufgenommen, wie zum Beispiel einige Häuser aus dem 17. Jahrhundert. So ist das Fairbanks House in Dedham aus den 1630er Jahren das älteste noch existierende Holzhaus in den Vereinigten Staaten, während die 1681 errichtete Old Ship Church in Hingham das älteste noch für religiöse Zwecke genutzte Kirchengebäude ist.

Neben dem Alter erzeugt auch die Bedeutung für die historische Entwicklung der USA eine Relevanz, insbesondere im Hinblick auf die Amerikanische Revolution, was beispielsweise zur Aufnahme der Einträge Lexington Battle Green, Buckman Tavern, Wright’s Tavern und Hancock-Clarke House führte, die alle eine Rolle in den Gefechten von Lexington und Concord spielten. Auch das Isaac Royall House, das einzige noch existierende Sklavenhaus im Bundesstaat, wurde als NHL aufgenommen.

Weitere Einträge haben literarische bzw. künstlerische Gründe. So schrieb Herman Melville in seinem Haus Arrowhead einen Großteil seiner Werke, Louisa May Alcott verbrachte ihre Kindheit im Orchard House und Nathaniel Hawthorne lebte im The Wayside.

Darüber hinaus wurden Wohnhäuser von bedeutenden Wissenschaftlern sowie ihre Wirkungsstätten als NHL aufgenommen. So ist das Blue Hill Meteorological Observatory in Milton die älteste noch in Betrieb befindliche Wetterstation der Vereinigten Staaten, und Robert Goddard experimentierte an der Goddard Rocket Launching Site in Auburn.

Legende

National Historic Landmarks

Innerhalb von Boston 
Siehe: Liste der National Historic Landmarks in Boston

Außerhalb von Boston 

|}

Einzelnachweise

Weblinks 

 National Historic Landmark Program des National Park Service

 
Massachusetts